Kinzie Kenner (22 de julho de 1984) é o nome artístico de Nicole D'Angelo, que atuou como atriz pornográfica nos Estados Unidos entre os anos de 2003 (quando possuía 19 anos) e 2008.

No outono de 2005, Kinzie submeteu-se a uma operação plástica para implantar próteses de silicone nos seios. Em 2008 ela foi uma das várias estrelas pornôs que apareceram no videoclipe da música "Who's Your Daddy?" do rapper Necro.

Premiações 
 2006 XRCO Award na categoria Cream Dream.

Ligações externas 

Entrevista concedida à Gene Ross
Diário Privado de Kinzie Kenner

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais da Califórnia